Ivan Ivanovitch (1458-1490), (Ivan le Jeune) : fils du tsar Ivan III
 Ivan Ivanovitch (1554-1581), fils du tsar Ivan IV (Ivan le Terrible)